18:e balladen är en fristående fortsättning på Evert Taubes Sjuttonde balladen, skriven av Lars Winnerbäck. I denna ballad står den moderna trubaduren i fokus och sången handlar om hur det är att vara trubadur i dag. 18:e balladen återfinns på demokassetten Risajkling.

Svenska sånger